Nacido en Guadalajara de Buga, egresado del colegio Gimnasio Central Del Valle de Buga

Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana.
  
Defensor de la institucionalidad y la democracia, trabajador, propositivo, emprendedor y convencido de la importancia de proyectar y posicionar la región, teniendo como base el equilibrio social, la equidad en el acceso a los recursos, la descentralización y el apoyo al sector agropecuario y ambiental en la búsqueda de soberanía y seguridad alimentaria para los vallecaucanos.  
  

Gobernadores del Valle del Cauca